Тегеранский договор 1881 года ― «Конвенция между Россией и Персией о разграничении к востоку от Каспийского моря», подписанная между Российской империей и Персией 9 декабря 1881 году.

После завоевания российскими войсками Ахал-Текинского оазиса в 1881 году с персидской стороной начались переговоры о разграничении к востоку от Каспийского моря. Российскую сторону представлял посланник в Тегеране И. А. Зиновьев, персидскую ― министр иностранных дел мирза Саид-хан Мотамен-оль-Мольк. Результатом стало определение российко-персидской границы к востоку от Каспия.

Окончательно разграничение между Россией и Персией в Средней Азии было завершено подписанием конвенции от 27 мая 1893 года, а в 1894 году полностью урегулированы двусторонние пограничные вопросы.

Содержание 
Состоит из Преамбулы и 9-ти статей.

Текст 
 Текст Конвенции.

Литература 
 Присоединение Туркмении к России: Сборник архивных документов. Ашхабад, 1960.
 Маннанов Б. Из истории русско-иранских отношений в конце ХІХ ― начале XX века. Ташкент, 1964.
 Кулагина Л. М., Дунаева Е. В. Граница России с Ираном (история формирования). М., 1998.
 Кулагина Л. М. Россия и Иран (ХІХ ― начало ХХ в.). М., 2010.

См. также 
 Ахалский договор

1881 год в России
Договоры по алфавиту
Ирано-российские договоры
Международные договоры Каджарского Ирана
Международные договоры о территориальных изменениях
Международные договоры Российской империи
Международные договоры XIX века
XIX век в Иране